«О́чень плоха́я учи́лка» () — американская комедия 2011 года режиссёра Джейка Кэздана с участием Кэмерон Диас, Джастина Тимберлейка и Джейсона Сигела. Дата выхода в прокат США — 17 июня 2011 года. В СНГ фильм вышел на экраны 7 июля.

Ленивая, некомпетентная учительница средней школы, которая ненавидит свою работу, своих учеников и коллег, вынуждена вернуться к преподаванию, чтобы заработать достаточно денег на грудные имплантаты, после того как  богатый жених бросил её.

Сюжет 
В начале фильма даётся краткая предыстория, показывающую школьную учительницу — Элизабет Холзи (Кэмерон Диас). Ярко демонстрируется холодность учительницы к педагогическому коллективу, а также к учащимся. Элизабет безалаберно проводит последний, как ей кажется, школьный год и, недолго думая, покидает опостылевшие ей школьные стены. Она возвращается к своему бойфренду-богачу, желая быстрее пойти под венец. Однако тот под давлением своей матери неожиданно даёт задний ход. Он расторгает с ней все отношения, и девушка вопреки ожиданиям через три месяца снова возвращается в школу. 

Там она уже вынужденно знакомится поближе с коллективом: при знакомстве с коллегами Элизабет неожиданно обзаводится подругой Линн Дэвис (Филлис Смит) и вызывает явную неприязнь одной из преподавательниц, лицемерной Эми Белковой (Люси Панч). Так же она знакомится с новым учителем средней школы Скоттом Делакортом (Джастин Тимберлейк), чьи родители сколотили состояние на часовом бизнесе, и решает его заполучить. Чтобы добиться этого, ей необходимо проявить показные чувства, кроме того, она горит желанием сделать операцию по увеличению груди. Однако для этого необходимо раскошелиться ни много-ни мало на 9300 долларов. Элизабет продолжает вести разгульный образ жизни, как и в прошлом году — не учит детей, курит марихуану, хамит преподавателям и крайне холодно относится к окружающим. Спустя какое-то время училка решает заработать денег за счёт мойки машин на субботнике. Вместе с классом на этом она зарабатывает почти 10000$. Эми Белкова тем временем пытается подставить Элизабет, наговаривая на неё директору Уолли Снару, что девушка присвоила часть суммы, полученной за мойку, однако он ей не верит. Понемногу учительница копит деньги, крадя и сдавая на переработку жестяные банки из раздельного мусора, сдавая в комиссионку чужие вещи из школьного ящика потерь/находок и занимаясь сбором средств на «репетиторстве» своих учеников. 

Через какое-то время на дискотеке учителей Скотт признается Элизабет как подруге о том, что влюблён в Эми. Это очень расстраивает Элизабет, и она идёт «курить» в спортзал с физруком Расселом Геттисом (Джейсон Сигел) и Линн. Позже, во время выступления учительской рок-группы в баре, Скотт при всех признается в любви Эми, что ещё сильнее добивает Элизабет. После зимних каникул девушка не оставляет попыток заработать оставшуюся сумму и забывает о наплевательском отношении, которое она проявляла по отношению к своим урокам и подопечным. Она стремится построить свой класс по струнке и есть почему — классная руководительница, чей класс наберёт больше всего баллов за общеобразовательный тест, получит кругленькую сумму.

Понимая, что многое она уже упустила и шансов вытянуть класс на наивысший балл честным путём практически нет, Элизабет идёт на обман. Она притворяется журналисткой и назначает встречу сотруднику из департамента образования, чтобы взять интервью и ненароком заранее увидеть ответы на тест. Девушка спаивает чиновника и похищает у него ответы на общеобразовательный тест. После экзаменов семиклассники бьют рекорды по результатам в штате, и Элизабет получает премию, чем вызывает ещё большую ненависть и зависть у Эми. Белкова не оставляет попыток подставить учительницу и начинает выяснять подробности методов её преподавания у старосты класса Элизабет Саши Абернати в надежде зацепиться хоть за какой-нибудь прокол, но даже выяснив неприятные подробности из жизни мисс Холзи попытки донести директору остаются тщетны.  

Через неделю Элизабет отравляет Эми и вызывается вместо неё поехать сопровождающей на экскурсию со Скоттом, что для неё является шансом сблизиться с мужчиной. В итоге ей это удаётся и они занимаются сексом, девушка записывает это на диктофон и отправляет запись Белковой, чтобы спровоцировать разрыв со Скоттом. В гневе Эми ещё больше начинает подозревать мисс Холзи в нечестной сдаче экзаменов и идёт на отчаянный шаг: она крадёт письменный стол Элизабет и находит в ящике брошюру с экзаменационными ответами. Сверив брошюру со своей копией, она понимает, что уголок, на котором написан адрес департамента образования, оторван не зря. Затем она допрашивает сотрудника образования по поводу Элизабет и понимает, что всё было подстроено. Заручившись обещанием чиновника подтвердить всю историю, она идёт к Уолли. Тем временем Элизабет налаживает атмосферу у себя в классе, помогает неудачливому робкому Гаррету Тиара избежать позора с признанием в любви первой красавице в классе Чейз Рубин-Росси и начинает проникаться чувствами к Расселу. Однако на экскурсию является Эми, чтобы сказать, что знает об их интрижке со Скоттом и подставном тесте, предупреждая Элизабет о скорых разборках в кабинете у директора. Элизабет шантажирует чиновника образования его голыми снимками в кабинете. На утро в кабинете директора в присутствии полицейского инспектора и Эми Белковой госслужащий заявляет, что никогда не видел Элизабет. Тогда Эми, основываясь на показаниях Саши, намекает на то, что «кое-кто» в их школе принимает наркотики. Инспектор вызывает кинологов, но собаки к удивлению Белковой идут в её класс. Полиция обыскивает кабинет учительницы и находит в «столе Эми» наркотики, после чего Белкову арестовывают. 

В конце учебного года Эми Белкова увольняется из школы, а Скотт предлагает Элизабет встречаться, на что та отвечает отказом. Неожиданно для самой себя она обнаруживает в себе симпатию к физруку Расселу. Через месяц они съезжаются, а после летних каникул она становится завучем по воспитательной части в школе на постоянной основе.

В ролях

Отзывы 
Фильм получил смешанные отзывы критиков. На Rotten Tomatoes положительными оказались 45 % рецензий. На Metacritic средний рейтинг фильма составляет 47 баллов из 100 на основе 38 рецензий.

Сиквел и ТВ-сериал 
20 июня 2013 года Sony объявила о том, что работает над фильмом «Очень плохая училка 2». Компания наняла Джастина Малена в качестве сценариста, Ли Эйзенберг и Джин Ступницкий, работавшие над сценарием первого фильма, выступят в роли продюсеров. Джейк Кэздан занял место режиссёра.

23 мая 2013 года CBS объявила о запуске сериала «Очень плохая училка», по мотивам полнометражного фильма. Премьера состоялась 24 апреля в 21:30, но после того, как было показано 5 эпизода сериала, его сняли с эфира. Однако в июле того же года на канале CBS были показаны оставшиеся эпизоды.

Примечания

Ссылки 
 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2011 года
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы о школе
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2011 года